Une coalition en feu tricolore désigne une coalition gouvernementale rassemblant des partis symbolisés par le vert, le jaune et le rouge. Cette expression est notamment utilisée pour :
 Coalition en feu tricolore (Allemagne) ;
 Coalition en feu tricolore (Royaume-Uni).